Сергей Николаевич Сергеев:
 Сергеев, Сергей Николаевич — российский тренер по самбо, Заслуженный тренер России.
 Сергеев-Ценский, Сергей Николаевич (1875—1958) — русский советский писатель.